České příjmení Urbánek nese více různých osobností:

 Aleš Urbánek (* 1980) – český fotbalista
 Bohumil Urbánek (1901–1956) – český politik, poválečný poslanec za ČSS
 Ferdinand Urbánek (1821–1887) – cukrovarník a organizátor kulturních spolků
 Ferko Urbánek (František Ľudovít Urbanek; 1858–1934) – slovenský spisovatel, novinář a podnikatel
 František Urbánek (rozcestník) – více osobností, viz rozcestník
 Jindřich Urbánek (rozcestník) – více osobností, viz rozcestník
 Jiří Urbánek (* 1945) – český fotbalista
 Jiří Urbánek (hudebník) (1944–2009) – český hudebník
 Karel Urbánek – více osobností, viz rozcestník
 Pavel Urbánek (* 1980) – český filmový herec
 Petr Urbánek – více osobností, viz rozcestník
 Radim Urbánek – český tenista
 Rudolf Urbánek (1877–1962) – český historik a vysokoškolský pedagog
 Václav Urbánek (sexuolog) (* 1952) – sexuolog a vysokoškolský pedagog
 Velebín Urbánek (1853–1892) – český hudební nakladatel (více)
 Zdeněk Urbánek (1917–2008) – český spisovatel, překladatel, vysokoškolský pedagog a disident, signatář Charty 77

ženský tvar s přechýlením
 Anna Urbánková viz Nina Bonhardová (1907–1981) – spisovatelka, novinářka a publicistka
 Jarmila Urbánková (1911–2000) – česká překladatelka a lyrická básnířka
 Jarmila Urbánková (herečka) (1892–1979) – česká divadelní herečka.
 Marie Urbánková (1887–1973) – česká zpěvačka a sběratelka lidových písní
 Naďa Urbánková (Naděžda Balabánová; 1939–2023) – česká zpěvačka a herečka
 Růžena Urbánková (1912–???) – ministryně pošt a telekomunikací české vlády za normalizace
 Tereza Urbánková (* 1991) – česká florbalistka a reprezentantka

varianty
 Johann Urbanek (fotbalista) – rakouský fotbalista
 Johann Urbanek (1834–1884) – českoněmecký politik ze Svitavska, poslanec Říšské rady

Související články 
 Urban (příjmení) – příjmení
 Urban – rodné jméno

Česká příjmení